Овада () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 11 239 человек (2019 г.), плотность населения составляет 317,76 чел./км². Занимает площадь 35,37 км². Почтовый индекс — 15076. Телефонный код — 0143.

Покровителями коммуны почитаются святой Иоанн Креститель и Павел Креста.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/